Le  (parfois appelé ) fait référence à l'univers fictif créé par Joss Whedon et au sein duquel la série télévisée , le film Serenity et les comics  prennent place. Il s'agit d'un mot-valise entre le Serenity, le vaisseau spatial où se déroule l'essentiel de l'action, et  (« univers » en français). Le mot a été construit sur le modèle du «  » déjà utilisé pour désigner l'univers des séries télévisées Buffy contre les vampires et .

Ce terme désigne l'univers de la franchise  en général, sans se limiter à une seule œuvre.

Noms

Aspects internes

Description

Chronologie

Départ de la Terre

Arrivée dans le nouveau système stellaire

Guerre d'unification

Bataille de la  
Six ans avant le début de la série, la bataille de la , sur la planète Hera, est le dernier événement important de la guerre d'unification. Cette victoire décisive de l'Alliance sur les indépendantistes met fin à la guerre.

Après la guerre

Géographie

Construction

Analyse

Notes et références 

Firefly
Univers de science-fiction